Velika nagrada Nemčije 1978 je bila enajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1978. Odvijala se je 30. julija 1978.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 45
| 1:28:00,90
| 1
| 9
|-
! 2
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 45
| + 15,35 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 45
| + 28,01 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 45
| + 36,88 s
| 10
| 3
|-
! 5
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 45
| + 57,26 s
| 16
| 2
|-
! 6
| 25
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 45
| + 1:37,86
| 18
| 1
|-
! 7
| 2
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 45
| + 1:39,53
| 5
| 
|-
! 8
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 45
| + 1:56,87
| 15
| 
|-
! 9
| 35
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 44
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 10
| 32
|  Keke Rosberg
| Wolf-Ford
| 42
| +3 krogi
| 19
| 
|-
! 11
| 23
|  Harald Ertl
| Ensign-Ford
| 41
| Motor
| 17
| 
|-
! DSQ
| 36
|  Rolf Stommelen
| Arrows-Ford
| 42
| Diskvalifikacija
| 23
| 
|-
! Ods
| 6
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 36
| Menjalnik
| 2
| 
|-
! DSQ
| 7
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 34
| Diskvalifikacija
| 8
| 
|-
! Ods
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 31
| Dovod goriva
| 6
| 
|-
! Ods
| 22
|  Nelson Piquet
| Ensign-Ford
| 31
| Motor
| 21
| 
|-
! Ods
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 24
| Dovod goriva
| 20
| 
|-
! Ods
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 16
| Trčenje
| 11
| 
|-
! Ods
| 11
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 14
| Gorivo
| 12
| 
|-
! Ods
| 1
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 11
| Motor
| 3
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 5
| Motor
| 9
| 
|-
! Ods
| 9
|  Jochen Mass
| ATS-Ford
| 1
| Trčenje
| 22
| 
|-
! Ods
| 16
|  Hans Joachim Stuck
| Shadow-Ford
| 1
| Trčenje
| 24
| 
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 0
| Trčenje
| 13
| 
|-
! DNQ
| 17
|  Clay Regazzoni
| Shadow-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Jean-Pierre Jarier
| ATS-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 18
|  Rupert Keegan
| Surtees-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 37
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 31
|  René Arnoux
| Martini-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 30
|  Brett Lunger
| McLaren-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Mario Andretti - 1:51.90
 Najhitrejši krog: Ronnie Peterson - 1:55.62
 Vodilni: Ronnie Peterson (1-4); Mario Andretti (5-45).

Formula 1 sezona 1978
1978